Lemniscaat is Grieks voor een hangend koord. Het kan staan voor:

het wiskundige symbool ∞; de lemniscaat, is het symbool voor het begrip Oneindigheid
Lemniscaat van Bernoulli, een wiskundige kromme
Lemniscaat van Gerono, een andere wiskundige kromme
Lemniscaat (uitgeverij), een Nederlandse uitgeverij
een compositie met die naam van Simeon ten Holt